Rio Capim kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Corda (vattendrag i Brasilien, Maranhão), 
 Rio Capim (vattendrag i Brasilien), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar